La pillage des œuvres d'art est la pratique par le vainqueur, en temps de guerre, de dépouiller un État ou une personne de ses œuvres d'art, phénomène qui a lieu à grande échelle depuis l'Antiquité. Plus généralement, ce pillage peut s'appliquer à la dépossession massive des biens culturels qui a lieu aussi en temps de paix.

Histoire 

Au Moyen Âge et jusqu'à nos jours, le pillage est une pratique fréquente de tout vainqueur qui a le droit de revendiquer comme butin de guerre les biens des ennemis vaincus pour récompenser ses soldats et ses mercenaires.

Durant la guerre civile syrienne, l'État islamique a pillé des sites archéologiques puis a vendu les objets volés en Europe via des ports francs afin de se financer.

Quelques cas célèbres 

 Trésor d'Eberswalde
 Trésor de Priam
 Trésor artistique de Munich (2012)
 Destruction et pillage du patrimoine culturel par l'État islamique

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Vandalisme d'œuvre d'art
 Vol d'œuvre d'art
 Spoliations napoléoniennes
 Spoliation d'œuvres d'art par le régime nazi
 Spoliation des biens culturels
 International Foundation for Art Research
 Antiquités de sang

Liens externes 
   Survived.org
  Looted Art Recovery.com
  CIVS, France
  State.gov
  Cloudworth.com
  Website of the Cultural Property Research Foundation, Inc.
   The DIA does the Right Thing
  International Foundation for Art Research

Spoliation d'œuvres d'art